NK Slaven Belupo je hrvatski nogometni klub iz Koprivnice.

Povijest 
Prvi nogometni klub na području Koprivnice osnovan je u lipnju 1907. godine i zvao se Đački nogometni klub Koprivnica. Već u kolovozu iste godine odigrana je prva nogometna utakmica i to protiv zagrebačkog HAŠK-a. Utakmica je završila rezultatom 1:15. 

Članovi poznate hrvatske obitelji Friedrich osnovali su 20. kolovoza 1912. godine Hrvatski športski klub Slaven koji 1920. godine osvaja pokrajinsko prvenstvo Hrvatske. Jedan od osnivača i igrača, Dragutin Friedrich, bio je i trenerom ovog kluba. Zbog financijskih teškoća i odlaska braće Friedrich (Dragutin i Krešimir Friedrich) u Zagreb, klub prestaje djelovati. Tradiciju kluba nastavlja HŠK Victorija do 1926. godine. 

Od 1926. do 1930. godine Koprivnica nema nogometni klub. Od 1930. godine djeluju HŠK Koprivnica, HŠK Danica i radničko namještenički hrvatski športski klub Sloga. 

Godine 1945. obnovljen je Slaven kao Fiskulturno društvo Slaven. Od 1953. do 1958. godine klub nosi naziv Sportsko društvo Podravka, a nakon toga Nogometni klub Slaven.

Koprivnička tvrtka Bilokalnik postaje sponzor kluba 1992. godine te se naziv kluba mijenja u NK Slaven Bilokalnik. Godine 1994. sponzor kluba postaje tvrtka Belupo i od tada, pa sve do danas, klub nosi naziv NK Slaven Belupo.

U sezoni 1996./97. Slaven Belupo je ušao u 1. HNL B. Godine 1997. pobjedom protiv Cibalije u Maksimiru ulazi u jedinstvenu 1. HNL.

Uspjesi 

Među uspjehe kluba spadaju ulazak u završnicu hrvatskog kupa u sezonama 2006./07. i 2015./16., te osvajanje drugog mjesta u 1. HNL u sezoni 2007./08. Na europskoj razini valja istaknuti plasnam u 1. kolo Kupa UEFA 2008./09., te pobjedu 2:1 u Koprivnici u 3. kvalifikacijskom kolu UEFA Europske lige 2012./13., izborenu protiv Athletic Bilbaa, finalista iz prethodne godine.

Slaven Belupo je na čelu vječne tablice Intertoto kupa kao najuspješnija momčad u povijesti ovog turnira.

Europska natjecanja

Rezultati u Hrvatskoj nogometnoj ligi i kupu

Stadion 

Sadašnja tribina Gradskog stadiona dovršena je 2007. godine. Zapadna tribina može primiti 3.200 posjetitelja. 2007. – 2009. uređena je VIP loža sa 120 mjesta, TV studio, rasvjeta glavnog terena, teren s umjetnom travom i rasvjetom za treninge, video nadzor stadiona i dr. 2012. natkrivena je cijela dužina tribine tako da ima 1.300 natkrivenih mjesta, te su izgrađene moderne prostorije za novinare (radna i za press konferencije). 2015. ugrađeni su brojači gledatelja i uređaji za kontrolu ulaznica.

2017. potpuno je renoviran i uređen pomoćni teren za trening prve ekipe (nova drenaža, sustav automatskog zalijevanja, nova trava). Instaliran je novi sustav ozvučenja i nove klupe za pričuvne igrače.

2018. uređen je glavni teren (nova drenaža, sustav zalijevanja, instalacija grijanja terena) s novim mješovitim travnjakom od prirodne i umjetne trave.  Također je uređen i teren manjih dimenzija 60 x 70 m nova drenaža, sustav zalijevanja i nova prirodna trava. Stadion je promijenio ime u Gradski stadion "Ivan Kušek Apaš".

U daljnjim planovima je izgradnja sjeverne i južne tribine pa bi tako Gradski stadion primao 5.200 gledatelja, te kampa za školu nogometa u blizini Gradskih bazena i kompleksa Cerine.

Poveznice 
 Dodatak:Popis igrača NK Slaven Belupo Koprivnica

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica kluba

Šport u Koprivnici
Slaven Belupo